Митрополит Роман (в миру Дми́трий Дми́триевич Кимо́вич; 14 октября 1971, село Плоская, Путильский район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — архиерей Украинской православной церкви, митрополит Конотопский и Глуховский.

Биография 
В 1989 году закончил Плосковскую среднюю школу. В том же году призван на службу в ряды Советской Армии.

В 1991 году поступил послушником в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и зачислен в число братии монастыря.

С 1992 по 1996 год обучался в Почаевской Духовной Семинарии, параллельно нёс послушание библиотекаря и экскурсовода Лавры.

23 декабря 1993 года принял монашество с именем Роман.

20 февраля 1994 года за Божественной Литургией епископом Феодором (Гаюном), наместником Лавры, рукоположен в сан иеродиакона.

15 февраля того же года Духовным Собором Почаевской Лавры назначен первым помощником Благочинного Лавры.

2 июня 1995 года назначен на послушание уставщика Лавры и регентом братского хора.

18 июня 1995 года в Свято-Успенском Соборе епископом Феодором рукоположён в сан иеромонаха.

В 1996 году назначен регентом Архиерейского хора Почаевской Лавры.

10 мая 2001 года Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом) возведён в сан игумена.

14 декабря 2007 году решением Священного Синода УПЦ был назначен наместником Рождества Богородицы мужского монастыря в селе Городище Шепетовского района.

В 2008 году был возведён в сан архимандрита с правом использования жезла епископом Владимиром (Мельником).

9 января 2009 года получил право носить игуменский посох.

5 мая 2009 года награждён орденом в честь 1020-летия Крещения Руси.

16 октября 2010 года награждён орденом по случаю празднования 450-летия перенесения на Волынь Почаевской иконы Божьей Матери.

В 2011 году окончил Ужгородскую Украинскую Богословскую Академию и получил диплом магистра богословия.

20 июля 2012 года Синодом Украинской Православной Церкви избран епископом Конотопским и Глуховским.

Наречен во епископа 21 июля в храме Всех святых киевского Свято-Пантелеимонова монастыря в Феофании. Чин наречения возглавил митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

22 июля 2012 года в соборном храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании хиротонисан во епископа. Хиротонию совершили митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), митрополит Почаевский Воладимир, архиепископ Бориспольский Антоний (Паканич), архиепископ Яготинський Серафим (Демьянов), архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), архиепископ Городницкий Александр (Нестерчук), епископ Александрийский и Светловодський Антоний (Боровик), епископ Васильковский Пантелеимон (Поворознюк), епископ Шепетовский и Славутский Дионисий (Константинов).

17 августа 2022 года за Литургией на соборной площади Киево-Печерской лавры Блаженнейшим митрополитом Онуфрием возведен в сан митрополита.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая заметка на официальном сайте Украинской Православной Церкви ъ
 АВТОБИОГРАФИЯ на сайте Конотопской и Глуховской епархии.

Архиепископы Украинской православной церкви
Конотопская и Глуховская епархия
Персоналии:Сумская область
Персоналии:Конотоп